«If Only» (с — «Если только») — песня в исполнении американской певицы Дав Камерон из телевизионного фильма 2015 года Disney Channel «Наследники», чья музыка и тексты были написаны Адамом Андерсом, Никки Хассманом и Пером Астромом. Песня дебютировала под номером 99 в Billboard Hot 100 Песня была включена в саундтрек к фильму с одноимённым названием.

Сочинения 
В песне "If Only" используется среднетемповый поп, представленный элементами баллады и бабблгама-поп. Многодорожечные гармонии, инструментальное оснащение песни включает в себя медленные прыгающие тоны фортепиано. Песня была написана Адамом Андерсом, Никки Хассманом и Пером Астромом, и продюсирована дуэтом Twin. Критики Fictively отметили, что часть песни является внутренним монологом, предназначенным для плавного изменения сюжета. Лирически, песня говорит о внутреннем конфликте из-за любовного интереса («Должен ли я позволить своему сердцу продолжать слушать? / Каким путём мне дальше идти?»).

Производительность чартов 
11 августа 2015 года дебют «If Only» под номером 99 на Billboard Hot 100. Затем он прыгнул на пять точек выше графика и достиг пика под номером 94 на второй неделе перед падением графика на следующей неделе. 22 августа песня достигла своего пика под номером два в «Billboard» Kid Digital Songs. На международном уровне песня достигла 186 места во Франции.

Живые выступления 
17 августа 2015 года Камерон исполнила песню на D23 Expo. 28 августа она и Райан МакКартан выпустили акустическое видео песни под названием The Girl and the Dreamcatcher, их группы. 19 октября она также исполнила песню в Downtown Disney.

Критика 
Песня получила положительные отзывы от музыкальных критиков

Музыкальное видео 
Видео было снято Кенни Ортега и выпущено 31 июля 2015 года. В данном видео, снятом со сцены из фильма, Камерон поёт на лесной поляне.

Трек-листы 
 Цифровая загрузка'
 "If Only" – 3:49
 "If Only (Укороченная)" – 0:41

Чарты

История выпусков

Примечания 

Песни Дав Камерон